Washing Machine — девятый студийный альбом группы Sonic Youth, вышедший в 1995 году.

Об альбоме 
Запись этого альбома ознаменовала возвращение Sonic Youth к их экспериментальным корням после выпуска нескольких радиоформатных гранж-ориентированных пластинок (Dirty, Experimental Jet Set, Trash and No Star). В отличие от них, на Washing Machine вошли большей частью монотонные, медленные композиции, иногда приближающиеся к краут-роковым форматам. Самой известной песней с пластинки стала сюрреалистичная «The Diamond Sea», в альбомном варианте продолжающаяся почти двадцать минут (она также была выпущена синглом в сокращенной, пятиминутной версии). Для записи «Little Trouble Girl», отсылающей к «Give Him a Great Big Kiss» The Shangri-Las, к группе присоединилась Ким Дил из Pixies и The Breeders, исполнившая главную вокальную партию в припеве.

Список композиций

Чарты

Альбом

Синглы

Ссылки 
 Little Trouble Girl на сайте Марка Романека

Альбомы Sonic Youth